Bay Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bay Island (Florida)
 Bay Island (Georgia)
 Bay Island (Idaho)
 Bay Island (Illinois)
 Bay Island (Kalifornien)
 Bay Island (Maine)
 Bay Island (Maryland)
 Bay Island (Michigan)
 Bay Island (Missouri)
 Bay Island (New York)
 Bay Island (South Carolina)

in Bermuda:
 Bay Island (Bermuda)

in Honduras:
 Bay Island (Honduras)